Leibeek (Heist-op-den-Berg), beek in de Belgische provincie Antwerpen
 Leibeek (Haacht), beek in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
 Leibeek (Zemst), beek in de Belgische provincie Vlaams-Brabant